Aeció, escultor grec 
 Aeció, pintor grec